Умм-эль-Буаги:

 Умм-эль-Буаги — город на северо-востоке Алжира.
 Умм-эль-Буаги — вилайет на северо-востоке Алжира.